Le vergini suicide (The Virgin Suicides) – romanzo di Jeffrey Eugenides del 1993
Il giardino delle vergini suicide, film di Sofia Coppola.
The Virgin Suicides (album), album degli Air.